Чемпионат Европы по академической гребле 2011 года проводился в болгарском городе Пловдив с 16 по 18 сентября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Чемпионат Европы по академической гребле 2011 на сайте Федерации гребли академической

Чемпионаты Европы по академической гребле
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Сентябрь 2011 года
Спорт в Болгарии в 2011 году
академическая гребля
Чемпионаты Европы в Болгарии